Niets dan de waarheid, boek uit 2008 van David Baldacci.
 Niets Dan De Waarheid, televisieprogramma uit 2008.